Pentoxifilina, cunoscută și sub numele de oxpentifilină, este un derivat al xantinei folosit ca medicament pentru tratarea durerilor musculare la persoanele care suferă de boală arterială periferică. Este un medicament generic vândut sub mai multe mărci în întreaga lume.

Utilizări medicale 
Utilizarea sa principală în medicină este de a reduce durerea, crampele, senzația de amorțeală sau slăbiciune la nivelul brațelor sau picioarelor, care apar ca urmare a claudicației intermitente, o formă de durere musculară cauzată de boala arterială periferică. Aceasta este singura indicație din prospectele aprobate de FDA, MHRA și TGA. Cu toate acestea, pentoxifilina este recomandată și pentru utilizare ca adjuvant la bandajul de compresie pentru tratamentul ulcerelor venoase cronice de gambă de către SIGN, deoarece a fost demonstrat că îmbunătățește rata de vindecare.

A fost dovedit că pentoxifilina este benefică și în hepatita alcoolică, unele studii demonstrând o reducere a riscului de sindrom hepatorenal.

Efecte adverse 
Efecte secundare frecvente sunt eructații, balonare, disconfort gastric, greață, vărsături, indigestie, amețeli și înroșirea feței. Mai puțin frecvente sunt angina pectorală, palpitații, hipersensibilitate, prurit, erupție cutanată, urticarie, sângerare, halucinații, aritmie și meningită aseptică.

Contraindicațiile includ intoleranța la pentoxifilină sau alți derivați xantinici, hemoragia cerebrală sau retiniană recentă și factori de risc pentru hemoragie.

Mecanism 
Ca și alți derivați xantinici metilați, pentoxifilina este un inhibitor competitiv neselectiv al fosfodiesterazei care ridică nivelul de cAMP intracelular, activează PKA, inhibă sinteza de TNF și leucotrienă și reduce inflamația și imunitatea înnăscută. În plus, pentoxifilina îmbunătățește deformabilitatea hematiilor din sânge (cunoscut ca un efect hemoragic), reduce vâscozitatea sângelui și scade potențialul de agregare plachetară și formare a trombilor. Pentoxifilina este și un antagonist al receptorilor de adenozină 2.

Efectul asupra crizelor 
Într-un studiu, a fost analizat efectul pentoxifilinei ca inhibitor al fosfodiesterazei asupra crizelor induse cu pentilenetetrazol la șoareci. S-a observat o reducere a efectului anticonvulsiv al H-89 și un prag convulsivant redus.

Cercetare 
Există unele dovezi că pentoxifilinenonul poate reduce nivelurile unor biomarkeri în steatohepatita nealcoolică, dar dovezile sunt insuficiente pentru a determina dacă medicamentul este sigur și eficient pentru această utilizare. Au fost efectuate studii pe animale care au explorarat utilizarea pentoxifilinei pentru disfuncție erectilă și pierderea auzului. Pe oameni, au fost efectuate studii pentru boala Peyronie.

Pentoxifilina, în combinație cu tocoferol și clodronat, pare să ajute la vindecarea osteoradionecrozei  refractare a maxilarului
și să fie un agent profilactic împotriva osteoradionecrozei.

Într-un studiu Cochrane din 2015 privind utilizarea pentoxifilinei pentru claudicație intermitentă, concluzia a fost că „în general, calitatea studiilor incluse este scăzută, fiind observată o foarte mare variabilitate între studii și constatările raportate, incluzând durata studiilor, dozele de pentoxifilină și distanțele pe care participanții le puteau parcurge la începutul studiilor. Cele mai multe studii considerate nu au raportat tehnici de randomizare sau cum a fost ascunsă alocarea pacienților, nu au furnizat informații adecvate care să permită judecata de raportare selectivă sau despre imparțialitatea evaluatorilor finali. Având în vedere toți acești factori, rolul pentoxifilinei în claudicația intermitentă rămâne incert, deși acest medicament a fost în general bine tolerat de către participanți.”

Vezi și 

 Lisofilină, un metabolit activ al pentoxifilinei
 Propentofilină
 Cilostazol

Referințe 

Cetone
Xantine
Vasodilatatoare
Inhibitori de fosfodiesterază